Мельхиор Руфус Волькмар (; 1497, Ротвайль, Баден-Вюртемберг - 1 августа 1560, Исни-им-Алльгой ) — немецкий  и , , профессор права в университете Тюбингене. 

Сперва преподавал греческий язык в Орлеане. Последователь Лютера, он вдохновил Кальвина в Орлеане заняться гуманистическими исследованиями.

Блестящие лекции М. Волькмара привлекали множество слушателей, между которыми были Теодор Беза и Бартелеми Ано. В 1529 году, в 10-летнем возрасте взял Теодора Беза под свою опеку и обучил его гуманитарным наукам.

Не любя излагать свои мысли на бумаге, М. Волькмар написал только «Epistola nuncuparia» Блазеру и комментарии на первые две песни «Илиады». 

Умер в 1561 г.

Примечания

Ссылки 
 Volmar, Melchior Rufus
 

Профессора Тюбингенского университета
Немецкие гуманисты